Максим Ковалёв:
* Ковалёв, Максим Сергеевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Ковалёв, Максим Никитович (1922 —1968) — участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.